A 2000–2001-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvankilencedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak (négy győzelemig tartó bajnoki döntővel), a 9-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1-8. helyért 

 

3. helyért: BC Marc-Körmend - MOL-Szolnok

Rájátszás az 5-8. helyért:

Albacomp-UPC - Marso NYKE-Isobau

Falco KC Szombathely – Flextronics-ZTE KK

5. helyért: Albacomp-UPC – Falco KC Szombathely

7. helyért: Flextronics-ZTE KK - Marso NYKE-Isobau

9-16. helyért

Díjak

Sorsolás 

Kosárlabda-bajnokság évei
2000 a kosárlabdában
2001 a kosárlabdában